Gundelsberg ist der Ortsname von

 Gundelsberg (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gundelsberg (Bolsterlang), Ortsteil der Gemeinde Bolsterlang, Landkreis Oberallgäu, Bayern